Flath ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eduard Flath (1806–1894), deutscher Jurist, Kommunalpolitiker und Autor
 Fritz Flath (1917–2005), deutscher Politiker (FDP)
 Hans-Joachim Flath (* 1932), deutscher Textilchemiker
 Otto Flath (1906–1987), deutscher Holzbildhauer und Maler
 Steffen Flath (* 1957), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger Staatsminister in Sachsen
 Walter Flath (1885–1965), deutscher Komponist, Pädagoge und Verleger

Siehe auch:
 Fladt
 Flat
 Flatt
 Flad
 Flathe